HNK Gorica er en kroatisk fodboldklub i Velika Gorica, der konkurerer i Prva HNL, som er landets topdivision.

Historiske slutplaceringer

Aktuel trup

Referencer 

Fodboldklubber i Kroatien
Etableret i 2009